Финал Кубка Шотландии по футболу 2017 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 2016/17, в котором встречались «Селтик» и «Абердин». Матч состоялся 27 мая 2017 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

Встреча была повторением финалов 1937, 1954 и 1967 годов, выигранных «Селтиком», и в 1970, 1984 и 1990 годах выигранными «Абердином». Это было также повторением финала Кубка Шотландской лиги, сыгранного шестью месяцами ранее, в котором «Селтик» выиграл со счетом 3:0.

«Селтик» выиграл игру со счетом 2:1 и оформил национальный требл.

Путь к финалу

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Scotland - List of Cup Finals

2017
Матчи ФК «Селтик»
Матчи ФК «Абердин»
Спортивные соревнования в Глазго